Ковале́нтный ра́диус в химии — это половина расстояния между ядрами атомов данного элемента, образующими ковалентную связь. За величину ковалентного радиуса принимается половина кратчайшего межатомного расстояния в кристалле простого вещества. Другими словами, если обозначить через X атомы элемента, образующего кристалл с ковалентной связью, то для галогенов ковалентный радиус равен половине длины связи в молекуле X2, для серы и селена — половине длины связи в молекуле X8, а для углерода и кремния он принимается равным половине кратчайшего межатомного расстояния в кристаллах алмаза и кремния.

Ковалентный радиус характеризует распределение электронной плотности вблизи ядра и близок к другим характеристикам распределения электронной плотности (радиус Ван-дер-Ваальса, Боровский радиус для атома водорода и т. п.)

Сумма ковалентных радиусов должна быть равна длине ковалентной связи между двумя атомами, .

Таблица ковалентных радиусов 
Значения в таблице основаны на статистическом анализе более чем 228 тысяч экспериментально измеренных длин связей из Кембриджской структурной базы данных (Cambridge Structural Database).. Числа в скобках — оцененные стандартные отклонения в единицах последней значащей цифры. Эта подгонка опирается на предварительно заданные значения ковалентных радиусов углерода, азота и кислорода.

Другой подход основывается на самосогласованной оптимизации ковалентных радиусов всех элементов для меньшего набора молекул.　Это было сделано отдельно для одинарных (), двойных () и тройных () связей для всех элементов, кроме сверхтяжёлых. В нижеследующей таблице, полученной на базе этого подхода, использованы и экспериментальные, и расчётные данные. Тот же самосогласованный подход был использован для соответствующих тетраэдрических ковалентных радиусов для 30 элементов в 48 кристаллах с точностью лучше 1 пикометра.

См. также 
 Металлический радиус
 Ионный радиус
 Радиус Ван-дер-Ваальса

Ссылки 
 Большая советская энциклопедия
 Статья английской Википедии (Covalent radius)

Литература 
 Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. — Л.: Химия, 1978. — 392 с.

Примечания 

Общая химия
Кристаллохимия